Kvalet till Riksserien i ishockey 2011/2012 skulle egentligen ha bestått av sex lag och spelats om två serier mellan de fyra vinnarna från de regionala Division 1-serierna 2010/2011 samt sjuan och åttan från Riksserien 2010/2011. Men eftersom Modo Hockeys juniorlag vann Div 1 Norra fick de inte kvalificera sig för Riksserien då A-laget allaredan spelade i Riksserien, utan laget ersattes av tvåan Sundsvall Wildcats. Dessutom meddelade Växjö Lakers Ladies, som vann Div 1 Södra, den 7 mars 2011 att man hoppade av kvalet, då det på grund av dåligt intresset från sponsorerna inte fanns några finansiella möjligheter för Växjö att klara av spel i Riksserien igen.. Växjö ersattes inte av något annat lag, utan det var bara två lag i södra kvalserien. Kvalet spelades under perioden 11-13 mars 2011 och bestod av Munksund-Skuthamns SK (sjua i Riksserien), Ormsta HC (åtta i Riksserien), Sundsvall Wildcats (tvåa i Div 1 Norra), Hällefors IK/Lindlövens IF (etta i Div 1 Västra) och Södertälje SK (etta i Div 1 Östra).

Från kvalgrupp A behöll Munksund-Skuthamn sin plats i Riksserien även för säsongen 2011/2012. Från kvalgrupp B behöll även Ormsta HC sin plats i Riksserien efter att först ha vunnit returmatchen mot Södertälje SK med 2-1 efter straffar, och sen i den helt avgörande förlängningen vunnit efter ett mål i powerplay.

Kvalgrupp A

Matcher

Kvalgrupp B
Eftersom det bara var två lag i Kvalgrupp B så spelade lagen varsin hemmamatch. Då de vann en match var, avgjordes serien med i en förlängningsperiod efter andra matchens slut. Avgörande mål gjordes 07:22.

Matcher

Förlängningsperiod

Referenser

Sport i Sverige 2011
Svenska damhockeyligan
Ishockeysäsongen 2010/2011